12 МИР Монтана (или 12 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Монтана.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Монтана при 41,7% избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Монтана
Област Монтана